O Wolverhampton Wanderers Football Club é um clube de futebol inglês sediado na cidade de Wolverhampton, no estádio Molineux Stadium, que também é conhecido pela sua alcunha, Wolves. Seu maior rival é o West Bromwich Albion. Os dois fazem juntos o "Black Country Derby".

O clube ganhou três títulos do Campeonato Inglês, quatro títulos da Copa da Inglaterra, quatro títulos da Segunda divisão inglesa e dois da Copa da Liga Inglesa.

O clube conseguiu acesso a Primeira divisão inglesa, onde permaneceu por três temporadas, sendo rebaixado ao final da terceira à Football League Championship e nesta, sendo rebaixado novamente, desta vez à Football League One, equivalente à Terceira divisão inglesa.

Na temporada 2017-18, o Wolverhampton garantiu vaga na Premier League de 2018-19.

Sendo também o time que inspirou a criação da Copa dos Campeões (Hoje UEFA Champions League) também é considerada a equipa sensação da Premier Legue

Principais títulos

Elenco atual 
 Última atualização: 04 de fevereiro de 2023.

Ligações externas 

 
Fundações na Inglaterra em 1877
Clubes de futebol fundados em 1877